Château Rouge bezeichnet:

 Château-Rouge, eine französische Gemeinde im Département Moselle
 Château Rouge (Métro Paris) eine Metrostation in Paris
 Château Rouge (Paris), ein Stadtviertel im 18. Arrondissement (Paris)